T37, T-37 ou T.37 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Cessna T-37 Tweet, un avion d'entraînement américain ;
 T-37, un char d'assaut léger soviétique.

Médecine 
 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques, d’après la classification internationale des maladies.

Sports 
 Bugatti T37, une automobile sportive du constructeur français Bugatti ;
 , une classification en athlétisme handisport.

Télécommunication 
 T.37, procédures pour le transfert de données de télécopie en mode différé sur le réseau Internet, selon la liste des normes de l'Union internationale des télécommunications.

Transports 
 T37 AL 111 à 123, une série de locomotive à vapeur française.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres